1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVIII Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Eliminacje odbyły się 16 października, a finał 17 października 1964 roku.

Faworytem wyścigu był Amerykanin Roy Saari, który miesiąc przed igrzyskami jako pierwszy pływak w historii pokonał 1500 m stylem dowolnym poniżej 17 minut. W finale jednak od 100. metra prowadził reprezentant Australii Bob Windle. Wkrótce dogonił go jego rodak Allan Wood i dwaj Australijczycy płynęli obok siebie przez 1000 m, mając 12 m przewagi nad Amerykaninem Johnem Nelsonem. Wkrótce Wood nieco osłabł, podczas gdy na 200 m przed metą Windle nadal płynął w tempie lepszym od rekordu świata. Ostatnie metry pokonał jednak nieco wolniej, ale wystarczyło to, aby zdobyć złoty medal i poprawić czasem 17:01,7 rekord olimpijski, który ustanowił w eliminacjach. John Nelson dogonił Wooda po 1350 m i wywalczył srebrny medal, kończąc wyścig z czasem 17:03,0. Na najniższym stopniu podium stanął Allan Wood (17:07,7). Rekordzista świata Roy Saari uplasował się na siódmym miejscu (17:29,2).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

M